Massalongo kan som auktorsförkortning betyda:

 Abramo Bartolommeo Massalongo
 Caro Benigno Massalongo

Robotskapade auktorsförkortningar